krupka:

1. zdrobniale od krupa

2. potocznie: grudka, która powstała w jakiejś jednorodnej substancji

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Krupka – część miasta Nasielsk
 Krupka – część wsi Wielka Łąka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Krupka – część wsi Wólka Paruszewska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Krupka – przysiółek wsi Piaski w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec
 Krupka – osada w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice
 Krupka – część wsi Maksymilianów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim w gminie Bałtów

Miejscowości na Białorusi 
 Krupka – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie lelczyckim
 Krupka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim
 Krupka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie puchowickim

Osoby 
 Anna Krupka (ur. 1981) – polityk i działaczka partyjna
 Stanisław Krupka (ur. 1900) – polityk i działacz społeczny
 Władysław Krupka (ur. 1926) – scenarzysta komiksowy

Inne 
 Krupka – herb szlachecki
 Krupka – miasto w Czechach
 Krupka – stacja kolejowa w Czechach

Zobacz też 
 Krupa, Krupice, Krupin, Krupińskie, Krupki, Krupówka, Krupy

Przypisy